O Campeonato Catarinense de Futebol de 1975 foi a 50ª edição da principal divisão do futebol catarinense.  A disputa ocorreu entre 9 de março e 17 de agosto, com 13 clubes participantes e foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). O  foi o campeão após vencer duas partidas finais de um total de três contra o .

Equipes Participantes

Fórmula de Disputa
Os 13 participantes foram divididos em dois grupos, sendo que, todos jogaram contra todos
em partidas de ida e volta (2 turnos). Classificaram-se para a segunda fase os 4 melhores de cada grupo.

Na segunda fase a formula de disputa repetiu-se. Os 8 times foram divididos em dois grupos onde todos jogaram contra todos em jogos de ida e volta. O campeão de cada grupo classificou-se para a final.

A final seria disputada em dois jogos e o campeão seria quem somasse mais pontos, sem levar em consideração o saldo de gols. Se persistisse o empate, seria disputado um terceiro jogo com o mando de campo para somou mais pontos na segunda fase.

Primeira Fase

Segunda fase

Final 
O melhor colocado na classificação geral (Figueirense) jogou a partida de desempate em casa.
Jogo 1: 12 de agosto de 1975
Jogo 2: 15 de agosto de 1975
Jogo 3: 17 de agosto de 1975

Itálico: Clube campeão.

Campeão geral

Ver também
Campeonato Catarinense de Futebol
Copa Santa Catarina
Federação Catarinense de Futebol

1975
Futebol de 1975 no Brasil
1975 em Santa Catarina